Шестой сезон американского телесериала «Морская полиция: Новый Орлеан» премьера которого состоялась на канале CBS 24 сентября 2019 года.

В ролях

Основной состав

Эпизоды

Производство

Разработка 
22 апреля 2019 года канал CBS продлил сериал на шестой сезон.

Кастинг

Съемки

Примечания 

Телесезоны США 2019 года
Телесезоны США 2020 года
Сезоны телесериала «Морская полиция: Новый Орлеан»